Dina Gralla (1905-1994) – attrice e ballerina tedesca
 Gralla – comune austriaco nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Gralla – strumento musicale tipico del folklore catalano